Gruyère (Frans: District de la Gruyère, Duits: Greyerz) is een van de zeven districten van het Zwitserse kanton Fribourg.
Tot het gebied behoren 29 gemeenten:

District van Zwitserland
Geografie van Fribourg (kanton)